Alexander Schimmelpenninck van der Oye (1839-1918), Nederlands baron en politicus
 Alexander Schimmelpenninck van der Oye (1913-1942), Nederlands baron en door de Duitsers gefusilleerde gijzelaar